Серо Перико има више значења:

 Серо Перико (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Перико (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику